Ги́льфердинг () — немецкая или еврейская фамилия.

Известные носители:

 Гильфердинг, Александр Фёдорович (1831—1872) — российский славист и фольклорист.
 Гильфердинг, Иван Фёдорович (1771—1836) — офицер Русской императорской армии, коллежский советник, педагог и переводчик.
 Гильфердинг, Рудольф (1877—1941) — австрийско-немецкий марксист, лидер социал-демократов.
 Гильфердинг, Фёдор Иванович (?—1864) — тайный советник, сенатор.
 Гильфердинг, Франц (1710—1768) — австрийский танцовщик и балетмейстер.
 Гильфердинг, Фридрих — венский балетмейстер, прибывший в Россию около 1760 года.
 Гильфердинг, Фридрих (художник) — гравёр и живописец.

Примечания